Панцулая, Георгий:
 Панцулая, Георгий (род. 1994) — грузинский футболист.
 Панцулая, Георгий Ермолаевич (род. 1950) — врач, советский и российский хирург.